Пойковский 2010 — 11-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 1 по 13 июня.

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2694,67)
 Главный судья: Юрий Лобанов

Сыграно 66 партий, из них 41 ничья (62%), 18 побед белыми (27%) и 7 побед чёрными (11%).

Участники турнира 
11-й турнир стал единственным, в котором приняло участие не 10, а 12 шахматистов.

¹) Рейтинги даны на май 2010 года.

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Пойковский 2010 на сайте The Wеек in Chess 

Пойковский (шахматный турнир)
Июнь 2010 года
2010 год в шахматах